Дми́трий Ви́кторович Свири́дов (род. 14 апреля 1970 года, Белово, Кемеровская область, СССР) — российский политик. Третий Председатель Законодательного собрания Красноярского края в 2017-2021 гг..

Биография 
Родился 14 апреля 1970 года в городе Белово Кемеровской области. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова по специальности «инженер-электромеханик». Второе высшее образование получил в НЧОУ ВПО «Национальный открытый институт России» (г. Санкт-Петербург) по специальности «экономист-менеджер».

С 1992 по 2004 год — офицер Военно-морского флота РФ, капитан 2 ранга; в течение трёх лет — наблюдатель миссии ООН в Западной Сахаре. С 2004 по 2008 год — заместитель начальника управления региональных проектов Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель». С 2008 по 2011 — руководитель аппарата Норильского городского Совета депутатов. С 2011 по 2012 год — начальник управления региональных проектов Заполярного филиала ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». С 2012 по 2014 — заместитель директора Заполярного филиала ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» по персоналу и социальной политике. С 2014 по 2016 — заместитель директора Заполярного филиала ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» по региональной политике и корпоративным проектам. С 2015 по 2016 — директор Красноярского представительства ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».

С 2016 года — депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва. В октябре 2017 года избран председателем Законодательного Собрания Красноярского края.

С 2021 — депутат Законодательного Собрания Красноярского края IV созыва. В октябре 2021 года избран заместителем председателя Законодательного Собрания Красноярского края.

Общественная деятельность 
 2012—2016 — депутат Норильского городского Совета депутатов, член комиссии по бюджету и собственности.
 2012—2016 — секретарь Норильского городского местного отделения Красноярского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Награды 
 медаль «За отличие в военной службе» 3, 2 степени (1998, 2003)
 медаль ООН за образцовое выполнение обязанностей в составе корпуса наблюдателей миссии ООН MINURSO в Западной Сахаре (1999)
 Почетная грамота главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (2007)
 Благодарственные письма главы города Норильска (2008, 2013)
 Почетная грамота Законодательного Собрания Красноярского края (2009)
 Почетная грамота губернатора Красноярского края (2012)
 медаль МЧС России «За сотрудничество во имя спасения» (2012)
 Почетная грамота ОАО «ГМК «Норильский никель» (2014)
 Почетная грамота главы города Норильска (2014)
 Благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2015)
 Почетное звание «Кадровый работник Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (2016)

Примечания 

Члены «Единой России»
Председатели Законодательного собрания Красноярского края
Депутаты Норильского городского Совета депутатов
Капитаны 2-го ранга (Российская Федерация)
Выпускники Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова